Andy Z. Lehrer (1930-2014), professeur universitaire et chercheur en entomologie ;
 Jim Lehrer (1934-2020), écrivain et homme de télévision américain ;
 Jonah Lehrer (1981-), vulgarisateur scientifique américain ;
 Léon Lehrer (1920-2010), électricien et ancien déporté français ;
 Réouven Lehrer, , personnalité du sionisme ;
 Tom Lehrer (1928-), chanteur-compositeur américain.

Patronyme allemand
Patronyme juif